Cafassesi – abitanti di Cafasse
Cafassesi – abitanti di Cafasso Borgo Nuovo